Overend ist der Familienname der folgenden Personen

 Ned Overend (* 1955), US-amerikanischer Mountainbiker und Cross-Triathlet
 William Heysham Overend (1851–1898), britischer Maler und Illustrator